Fairlop steht für:
 Fairlop (London), Stadtteil des Stadtbezirks London Borough of Redbridge, London, England
 Fairlop (London Underground), Station der U-Bahn in London, England